MPC, Mpc ali mpc je lahko kratica za:

 Maloprodajna cena
 Središče za male planete ()
 milijon parsekov oz. megaparsek
 Media PC, tip računalnika, ki nadomešča naprave za snemanje in predvajanje televizijskega signala
 Multimedia PC, Microsoftov standard za strojno opremo
 Media Player Classic, zastonjski program za predvajanje večpredstavnostnih datotek